Малютино — топоним, название населённых пунктов в России:

 Малютино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Малютино — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Малютино — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.